Джон Йохан Чо (; роден на 16 юни 1972 г.) е американски актьор от корейски произход. Най-известен с ролите си на Джон и Харолд съответно във филмовите поредици „Американски пай“ (1999 – 2012) и „Харолд и Кумар“ (2004 – 2011), както и с ролята си на Хикару Сулу във филма „Стар Трек“ от 2009 г. и неговите продължения.

Биография 
Чо е роден в Сеул, но израства в Лос Анджелис, където семейството му се установява през 1978 година. Завършва гимназия Хърбърт Хувър в Глендейл. През 1996 г. той завършва университета на Калифорния, Бъркли и започва да преподава английски език в училище Пасифик Хилс в Западен Холивуд.

Повратен момент в кариерата си Чо е роля в комедията „American Pie“. През 2002 г., Чо играе в „Better Luck Tomorrow“, черна комедия, която се фокусира върху трудностите на азиатските американци, живеещи в Южна Калифорния.

Личен живот 
Женен е за актрисата Кери Хигучи и има син.

Филмография

Филми

Телевизия

Външни препратки 
 

Американски актьори и актриси
Южнокорейци в САЩ
Родени в Сеул